Az Alia királynő nemzetközi repülőtér (arab nyelven: مطار الملكة علياء الدولي)  Jordánia egyik nemzetközi repülőtere, amely Ammán közelében található.

Futópályák

Forgalom

Források

További információk 
 
 

Jordánia repülőterei